Mevissen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mevissen (* 1958), deutscher Bildhauer
 Annemarie Mevissen (1914–2006), deutsche Politikerin
 Gerhard Mevissen (* 1956), deutscher bildender Künstler
 Gustav von Mevissen (1815–1899), deutscher Unternehmer und Politiker
 Mathilde von Mevissen (1848–1924), deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin, Tochter von Gustav von Mevissen
 Werner Mevissen (1911–1978), deutscher Bibliotheksdirektor

Siehe auch
 Yulia Marfutova (* 1988), deutsche Schriftstellerin